

Sigle 
 Team fortnite di italiani competitivo
Great Big Sea – gruppo musicale canadese
 Gruppo di studio per il Bilancio Sociale
 Sindrome di Guillain-Barré, malattia di interesse neurologico
 Streptococco di gruppo B

Codici 
 gbs – codice ISO 639-3 della lingua gbesi gbe

Mineralogia 
 Gbs – abbreviazione di gibbsite

Note